Электронная таблица (англ. spreadsheet)— компьютерная программа, позволяющая проводить вычисления с данными, представленными в виде двумерных массивов, имитирующих бумажные таблицы. Некоторые программы организуют данные в «листы», предлагая, таким образом, третье измерение.

Концепция 
Электронные таблицы (ЭТ) представляют собой удобный инструмент для автоматизации вычислений. Многие расчёты, в частности в области бухгалтерского учёта, выполняются в табличной форме: балансы, расчётные ведомости, сметы расходов и т. п. Кроме того, решение численными методами целого ряда математических задач удобно выполнять именно в табличной форме. Использование математических формул в электронных таблицах позволяет представить взаимосвязь между различными параметрами некоторой реальной системы. Решения многих вычислительных задач, которые раньше можно было осуществить только с помощью программирования, стало возможным реализовать через математическое моделирование в электронной таблице.

История 
Идею электронных таблиц впервые сформулировал американский учёный австрийского происхождения Ричард Маттисич (), опубликовав в 1961 году исследование под названием «Budgeting Models and System Simulation». Концепцию дополнили в 1970 году Рене Пардо () и Реми Ландау (), подавшие заявку на соответствующий патент (). Патентное ведомство отклонило заявку, но авторы через суд добились этого решения.

Общепризнанным родоначальником электронных таблиц как отдельного класса ПО является Дэн Бриклин, который совместно с Бобом Фрэнкстоном разработал программу VisiCalc в 1979 году. Эта электронная таблица для компьютера Apple II стала очень популярной, превратив персональный компьютер из игрушки для технофилов в массовый инструмент для бизнеса.

Впоследствии на рынке появились многочисленные продукты этого класса — SuperCalc, , Quattro Pro, Lotus 1-2-3, OpenOffice.org Calc, таблицы  и gnumeric, минималистический Spread32. Microsoft Excel сейчас занимает наибольшую долю рынка на платформах Windows и Macintosh.

Программа для работы с электронными таблицами — это стандартная функция пакета офисных приложений; с момента появления веб-приложений офисные пакеты теперь также существуют в форме веб-приложений (для мобильных телефонов и карманных персональных компьютеров).

Использование 
Электронная таблица представляет собой сетку ячеек, сгруппированных по столбцам и строкам. Столбцы, как правило, обозначаются буквами («A», «B», «C»…), а строки — числами (1, 2, 3…). Каждая ячейка имеет свой адрес, указывающий на столбец и строку, например «C10». Такая структура ссылок была впервые представлена в LANPAR (Language for Programming Arrays at Random) и затем использована в VisiCalc, и часто называется «A1 notation» («форма записи A1»). Также, в электронных таблицах используется понятие диапазона — группы ячеек, как правило, смежных. Например, первые 10 ячеек в первом столбце могут быть обозначены как «A1:A10».

Основной единицей взаимодействия пользователя с таблицей является ячейка. Ячейка может хранить в себе как данные, так и формулу. Поддерживаемые типы данных обычно включают в себя строки, числа и даты. Запись формулы начинается со знака «равно», например =5*3, но в самой ячейке обычно отображается только результат вычисления (в этом случае 15), а не сама формула.

Ключевой особенностью электронных таблиц является возможность формулы ссылаться на другие ячейки, которые, в свою очередь, тоже могут содержать в себе формулы. Для этого в формуле достаточно указать адрес ячейки. Например, формула =5*C10 вычислит результат умножения содержимого ячейки C10 на число 5. Если C10 содержит 3 , результатом будет 15. Но C10 также может содержать в себе формулу, ссылающуюся на другие ячейки, и так далее.

Перечень программных продуктов 

Также в своё время были достаточно известны программы: Quattro Pro, SuperCalc, VisiCalc и Lotus 1-2-3.

Примечания

Ссылки 

 Колесников, Е. А. Эволюция электронных таблиц, 2008. (1.7 МБ)
 VisiCalc — первые в мире электронные таблицы 
 A Spreadsheet Programming article on DevX
 comp.apps.spreadsheets FAQ by Russell Schulz
 Extending the Concept of Spreadsheet by Jocelyn Paine
 
 Spreadsheet — Its First Computerization (1961—1964) by Richard Mattessich
 CICS history and introduction of IBM 3270 by Bob Yelavich
 Autoplan & Autotab article by Creative Karma
 Spreadsheets in Science

Прикладное программное обеспечение